Noční můra může být:
 noční můra – zlý sen nebo jeden z efektů spánkové paralýzy
 Noční můra (film, 1991) (též Jako zlý sen) – americký televizní film z roku 1991 režiséra Johna Pasquina
 Noční můra (film, 2006) – americký film z roku 2006 režiséra Asifa Kapadii
 Noční můra (film, 2016) – německý film z roku 2016 režiséra Achima Bornhaka